Higashino ist der Familienname folgender Personen:

 Arisa Higashino (* 1996), japanische Badmintonspielerin
 Keigo Higashino (* 1958), japanischer Kriminalschriftsteller
 Kotaro Higashino (* 1998), japanischer Fußballspieler